

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Masb“ beginnt.

Masb 



Masba 
 Masbach, Fritz (1867–1960), deutscher Pianist und Klavierpädagoge

Masbe 
 Masberg, Michael (* 1982), deutscher Regisseur und Autor
 Masberg, Ullrich (1947–2011), deutscher Maschinenbauer

Masbo 
 Masbou, Jean-Luc (* 1963), französischer Comiczeichner und Szenarist